Koellreutter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Koellreutter (1915–2005), brasilianischer Komponist
 Otto Koellreutter (1883–1972), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Koellreuter